kurzawka – pojęcie geologiczne
 kurzawka (Bovista) – rodzaj grzyba podobnego do purchawki
 Kurzawka – przysiółek w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Leśnica.